Otto Mengelberg kan syfta på bland andra:

* Otto Mengelberg (1817–1890), tysk målare
 Otto Mengelberg (1841–1891), tysk skulptör
 Otto Mengelberg (1867–1924), tysk-nederländsk glasmålare